Председатель Совета министров Королевства Сардиния () - глава правительства королевства Сардиния с 1848 года.

Ранее, с момента появления королевства Сардиния в 1730 году, эта должность называлась Великим канцлером, затем Первым государственным секретарем и, наконец, председателем Совета министров.

Список занимавших должность

График сроков пребывания в должности

Примечания 

Списки министров
Списки правителей Италии